Giovanni Francesco Boccheciampe (1773-1799?) – militare francese del Regno di Napoli
Pietro Boccheciampe (1814-post 1886) – brigante francese nel Regno delle due Sicilie.